«Беспутная компания» () — название нескольких фильмов.

Фильмы 
  — США, 1918.
  — США, 1924.
  — США, 1929.
  — США, 1938.
  — США, 1953.
 Беспутная компания — Канада, 1979.

Прочее 
  — американский бизнес-журнал.

См. также 
  — американский фильм 1946 года.